Brouwerij Wauters (Donk) , ook Brouwerij De Goudster is een brouwerij te Donk Herk-de-stad.
Brouwerij Wauters (Hamme), ook wel brouwerij Cool of brouwerij De Twee Hoefijzers is een brouwerij te Hamme